Acclaim steht für:
 Acclaim Entertainment, ehemaliges Computerspielunternehmen
 Acclaim Comics, Comicabteilung von Acclaim Entertainment 
 Mooney Acclaim, Flugzeugtyp des Herstellers Mooney
 Plymouth Acclaim, Automodell der Marke Plymouth
 Triumph Acclaim, Automodell der Marke Triumph